Ravnik (gmina Bloke)
 Ravnik (gmina Šentrupert)